Онуфрович (Онуфриевич) — фамилия, образованная от имени Онуфрий. 

Известные носители:
 Онуфрович, Адам Ильич (1856—1914) — управляющий Лысьвенским горным округом в 1907 —1914 годах.
 Онуфрович, Болеслав (1860—1913) — польский социалист, член «Пролетариата» и Народной воли. 
 Онуфрович-Плосская, Софья Ильинична (1862—1922) — польская революционерка.